Bobrowa ist der Familienname folgender Personen:
 Jekaterina Alexandrowna Bobrowa (* 1990), russische Eiskunstläuferin
 Jelena Bobrowa (* 1974), russische Eishockeyspielerin
 Natalja Sergejewna Bobrowa (1978–2015), russische Turnerin